Hibridizacija je lahko

 hibridizacija v kemiji je linearna kombinacija atomskih orbital približno enake energije, pri čemer se tvorijo hibridne ali hibridizirane orbitale
 sinonim za križanje, v biologiji proces mešanja različnih vrst organizmov, s katerim nastajajo hibridi (križanci).
 v genetiki je hibridizacija proces združitve dveh komplementarnih niti DNA.